Oberlohe ist der Ortsname von

 Oberlohe (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberlohe (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Oberlohe (Harsdorf), Ortsteil der Gemeinde Harsdorf, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Oberloh